Tanzania
 Mwamala – circoscrizione della regione di Mwanza
 Mwamala – circoscrizione della regione di Shinyanga
 Mwamala – circoscrizione della regione di Tabora